Ghmate, une commune rurale de la province d'Al Haouz, au Maroc.
 Ghmate, le  centre urbain de la commune précitée.
 Le site archéologique de Ghmate, faisant partie du centre urbain précité et donc de la commune également précitée.

Homonymie de toponyme